Sribne (ukrainisch ; russisch /) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw der Ukraine und Zentrum des gleichnamigen Rajons Sribne mit etwa 3200 Einwohnern.
Zur Siedlungsratsgemeinde zählen auch die Dörfer Artemenkiw (Артеменків) und Nykoniwka (Никонівка), die Siedlung liegt nördlich des Flusses Lyssohir (Лисогір).

Geschichte 
Der Ort wurde 1174 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, er erlangte bis ins 17. Jahrhundert größere Bedeutung und hatte sogar das Stadtrecht. Die Bedeutung von Sribne ging danach stark zurück, im 18. Jahrhundert war der Ort nur mehr als Marktflecken geführt, Anfang des 20. Jahrhunderts lediglich als Dorf. Seit 1965 hat er wieder den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Weblinks 
 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Ersterwähnung 1174
Rajon Sribne